Gymnonerius är ett släkte av tvåvingar. Gymnonerius ingår i familjen Neriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Gymnonerius